Украденная коллекция () — польский фильм, снятый в 1979 году Яном Баторы по мотивам повести Иоанны Хмелевской «Проклятое наследство». Криминальная комедия.

Сюжет 
Фильм рассказывает о приключениях двух легкомысленных подружек в поисках пропавшей ценной коллекции марок, доверенной им филателистом…

В ролях 

 Изабелла Дзярска — Иоанна Хмелевская,
 Эльжбета Старостецкая — Янка Повсиньская, подруга Иоанны,
 Мечислав Павликовский — Ян Ковальский, филателист,
 Казимеж Брусикевич — инженер Поделяк, бриджист и филателист,
 Кшиштоф Ковалевский — Анджей, сосед Иоанны,
 Анджей Бжеский — Павел, муж Янки,
 Веслав Джевич — шеф Янки, директор института,
 Казимера Утрата — сотрудница института,
 Стефан Фридман — Мецё,
 Лех Ордон — врач,
 Данута Водыньская — медсестра,
 Войцех Раевский — почтальон,
 Анджей Федорович — работник автосервиса,
 Чеслав Лясота — милиционер.

Ссылки 
 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Фильмы Яна Баторы
Криминальные фильмы Польши
Экранизации произведений Иоанны Хмелевской
Кинокомедии 1979 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Польши 1979 года
Фильмы киностудии Iluzjon